Le tournoi de tennis de Philadelphie est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1995, classée en catégorie Tier I, se dispute du 6 au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Lori McNeil, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lori McNeil et Helena Suková.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Philadelphie
 Saison 1995 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1995
Philadelphie
Tennis aux États-Unis en 1995
Sport en novembre 1995